Откритото първенство на САЩ () е един от четирите тенис турнира от Големия шлем. Той се провежда всяка година през август и септември, след всички останали турнири от Големия шлем, и продължава две седмици. Основният турнир се състои от пет състезания: за мъже и жени поединично и за двойки мъже, жени и смесени. Освен тях по време на първенството се провеждат и допълнителни състезания за младежи, девойки, ветерани и тенисисти в инвалидни колички. От 1978 година турнирът се провежда на твърда синтетична настилка от акрил в „Национален тенис център Били Джийн Кинг“ (Billie Jean King National Tennis Center) във Флъшинг Медоус-Корона Парк, Куинс (квартал на Ню Йорк, САЩ)

Откритото първенство на САЩ е тенис турнирът с най-голям награден фонд в света – над $53 милиона (победителите във финалите на сингъл получават над $ 3 млн.). До 2019 г. той се отличава от останалите три турнира от Големия шлем и по това, че при него състезателите играят тай-брейк до 7 точки при равенство 6:6 в последния сет (пети при мъжете и трети при жените), а при всички останали турнири в последния сет се играе до разлика от два гейма. През 2019 г. Острелиън Оупън и Уимбълдън се провеждат също с финален тай-брейк. От 2022 г. и четирите турнира се провеждат с финален тай-брейк до 10 точки при равенство 6:6 в последния сет.

История 
Откритото първенство на САЩ се създава след сливането на два отделни турнира: за мъже и за жени. За първи път турнирът за мъже се провежда в Казиното на Нюпорт в Нюпорт, Род Айлънд през август 1881 като Американски национален шампионат за мъже-членове на отбори от тенис асоциацията на САЩ. Шампионатът за жени (Американски национален шампионат за жени) се провежда за първи път през 1887 година във Филаделфия Крикет клуб.

До 1968 г. различните състезания – мъже, жени, двойки мъже, двойки жени и смесени двойки се играят в различни градове и с различен регламент. От 1968 всички състезания са обединени в Открито първенство на САЩ, което се провежда в „Уест Сайд тенис клуб“, Форест Хилс, Куинс, Ню Йорк. Тогава за първи път е разрешено и на професионални тенисисти да участват в турнира.

В началото Откритото първенство на САЩ се е играло на тревна настилка. През 1975 г. настилката на клуба във Форест Хилс е променена на червена. През 1978 г. турнирът се мести на твърдата настилка във Флъшинг Медоус, която е запазена като основна и до днес. Джими Конърс е единственият тенисист, печелил на различни настилки Откритото първенство на САЩ, както и на всичките му три настилки.

Рекорди

Мъже 
1. с двама различни партньора

Жени 

1. Трябва да се отбележи, че австралийката Маргарет Смит Корт е спечелила общо 17 титли, играейки в турнира както преди, така и след 1968 г.
2. с двама различни партньора
3. с шест различни партньора

Шампиони от Откритото първенство на САЩ 
(Пълен списък с шампионите, включително на двойки, за младежи и в инвалидни колички, на английски език)

Външни препратки 
  Официален сайт
  Снимки на фенове от Откритото първенство на САЩ

 
САЩ